Darlingtonia kan syfta på:

 Darlingtonia (djur) – ett släkte ormar
 Darlingtonia (växter) – ett släkte av växter